Анто́н Фоми́ч Середа́ (1890, Киевская губерния — 11 августа 1961, Корсунь-Шевченковский, Черкасская область) — украинский советский -график и мастер декоративно-прикладного искусства, педагог.

Биография 
Антон Фомич родился в Киевской губернии в 1890 году.

12 декабря 1914 года закончил Строгановское училище в Москве.

С 1915 года заведовал отделом искусств металлического производства Кавказского кустарного комитета в Тбилиси. В 1920—1929 годах находился на преподавательской работе в Киевском художественном институте (ныне Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры). С 1921 года действительный член Археологической комиссии ВУАН. В 1930—1934 году работал в Украинском полиграфическом институте в Харькове, с 1934 года — профессор Киевского художественного института.

Умер в 11 августа 1961 года от сердечного приступа в Корсуне-Шевченковском, похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Творчество

Художественные работы 
А. Ф. Середа, главным образом, развивал в книжной графике орнаментальные мотивы и шрифты Г. Нарбута и сохранял строгую линию рисунка и классические средства композиции. В то же время созданные им обложки отличаются большей строгостью, симметрией и уравновешенностью линий и пятен, контрастным сочетанием чёрного и белого.

К лучшим работам художника относятся оформление следующих книг и журналов:
 «Сияние» (1913),
 монография «Г. Нарбут» (не издана),
 сборник «Сергей Маслов» (1927),
 «Энеида» И. Котляревского,
 «Полный сборник поэзии» Т. Шевченко (1927),
 «Библиологические вести» (1928),
 «Казацкие песни» (1936),
 «Фата-Моргана» М. Коцюбинского (1937),
 «Кобзарь» Т. Шевченко (1937),
 «Произведения» И. Франко в 25 томах (тома 1—12, 1941),
 «Слово о полку Игореве» (1952),
 «Семейная хроника о Люборадских» А. Свидницкого и др.

Графика Середы экспонировалась в 1932 году на выставке Ассоциации независимых украинских мастеров искусства (АНУМ) во Львове. Ретроспективная выставка живописи и графики Антона Середы состоялась в 1969 году в Киеве.

Создание почтовых марок 
Антон Фомич Середа был автором первых двух марок Украинской народной республики, номиналом в 10 и 20 шагов. Марки вышли в свет 18 июля 1918 года и были изготовлены в Киеве на Пушкинской улице, 6, где в те годы располагалась типография Василия Кульженко, а также в одесской типографии Ефима Фесенко.

Другие работы 

Помимо этого, Антон Середа был создателем некоторых фирменных знаков, например, фирменного знака издательства «Печатник» (1919). Середа был также автором флага Украинской ССР и герба Украинской ССР.

А. Середа был одним из организаторов Киевского Музея русского искусства.

А. Середа написал статью на немецком языке «George Narbut als Buchkünstler» (Gutenberg Jahrbuch, 1927) и ряд других профессиональных статей.

Память 
 В ознаменование 75-летия выхода первых украинских почтовых марок почтовым ведомством Украины в 1993 году была подготовлена миниатюра, запечатлевшая марку в 10 шагов работы Антона Середы. Одновременно эта марка была приурочена к празднованию Дня почтовой марки.
 В 2008 году почта Украины выпустила два почтовых блока, посвящённых 90-летию первых почтовых марок УНР. На марках, составляющих блоки, изображены первые марки УНР, а на купонах — портреты Г. И. Нарбута и А. Ф. Середы.

Примечания

См. также 
 История почты и почтовых марок Украинской Народной Республики
 История почты и почтовых марок Украины
 Нарбут, Георгий Иванович

Литература 
 Вайнштейн Э. «Гроши» Украины // Советский коллекционер. — 1928. — № 4. — С. 1—4; № 5. — С. 3—7.
 Діденко Л. Документальна фондова колекція Білоцерківського краєзнавчого музею як джерело краєзнавчих досліджень // Студії з архівної справи та документознавства / Редакційна колегія: І. Б. Матяш (гол. редактор), Н. М. Христова (заст. гол. редактора), Г. В. Боряк, І.Л. Бутич, Л. А. Дубровіна та ін. — К., 2004. — Т. 11. — 278 с. 
 Енциклопедія українознавства: В 10 т. / Головний редактор Володимир Кубійович. — Париж, Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.
 Кулаков И. Почтовая марка Украины // Зеркало недели. — 1997. — № 9 (126). — 1—6 марта.
 Рудницький Г., Іващенко Т. Гроші в житті держави і митців // Кримський діалог. — 2006. — № 30. — 16 вересня.

Ссылки 

 «История украинской марки» — статья на сайте «Украинская марка»
 Информация о почтовом блоке в честь первых украинских марок, с портретом Г. Нарбута, который был выпущен, 4 июля 2008 года на сайте издательства «Марка України»
  — пресс-релиз о выпуске почтовых блоков в честь первых украинских марок в 2008 году на сайте «Марки Петербурга»

Преподаватели Украинской академии печати
Почтовые марки Украины
Похороненные на Байковом кладбище